Ženská dvouhra Toray Pan Pacific Open 2022 probíhala ve druhé polovině září 2022. Do singlové soutěže tokijského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo dvacet osm hráček. V letech 2020 a 2021 se turnaj kvůli pandemii covidu-19 nekonal. Obhájkyní titulu z roku 2019, kdy se turnaj konal netradičně v Ósace, byla Naomi Ósakaová, která z turnaje odstoupila pro nemoc před zápasem druhého kola proti Beatriz Haddad Maiové. K postupu z prvního kola Japonce stačil jediný vyhraný game, když její soupeřka Darja Savilleová musela utkání skrečovat po přetržení předního zkříženého vazu v levém kolenu. 

Světová desítka Caroline Garciaová zahrála v utkání druhého kola proti Čang Šuaj 27 es, čímž vytvořila nový rekord v počtu takových úderu v jednom zápase v probíhající sezóně, když překonala Čeng Čchin-wen z prvního kola US Open, která jich zahrála 21. O čtyři esa tak zaostala za absolutním rekordem  Kristýny Plíškové z Australian Open 2016. Francouzka i přesto utkání prohrála, když nevyužila mečbol a zápas ztratila ve zkrácené hře třetího dějství. 

Vítězkou se stala nenasazená Ljudmila Samsonovová, jež ve finále zdolala další nenasazenou Čeng Čchin-wen z Číny po vyrovnaném dvousetovém průběhu 7–5 a 7–5. V probíhající sezóně si připsala po triumfech v Washingtonu a Clevelandu třetí turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu WTA Tour. Vyhrála tak 18. z posledních 19 utkání, když jí jedinou prohru uštědřila ve čtvrtém kole US Open Ajla Tomljanovićová. Samsonovová cestou turnajem neztratila ani set. Čeng Čchin-wen odehrála své první finále na hlavním ženském okruhu.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Pan Pacific Open
WTA Tour 2022